Niemcy:
 Rohrsen – dzielnica miasta Bad Münder am Deister
 Rohrsen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)